Santa Teresinha (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Santa Terezinha (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Santa Teresinha (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Santa Terezinha (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Santa Terezinha (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina